Дружко — у славянских народов, на свадьбах, второй свадебный чин, представитель жениха (дружка, старший сват, старший боярин, распорядитель, марша́лок), на Руси (в России).

Фамилия 
 Дружко, Сергей Евгеньевич  — российский актёр, телеведущий, певец, музыкант и режиссёр телевидения.

См. также 
 Дружков
 Дружковка